Цей список є списком видів вищих ракоподібних (Malacostraca), спостережених на території Польщі. У фауні Польщі спостерігалося понад 120 видів вищих ракоподібних з 8 рядів.

Ряд Bathynellacea

Родина Bathynellidae 
 Bathynella natans Vejdovsky, 1882

Ряд Мізиди (Mysidacea)

Родина Мізидові (Mysidae) 

 Mysis mixta Liljeborg, 1852
 Mysis oculata (O. Fabricius, 1780)
 Mysis relicta Lovn, 1862 — мізида реліктова
 Neomysis integer (Leach, 1814)
 Neomysis vulgaris (Thompson, 1828)
 Praunus flexuosus (O.F. Muller, 1776)
 Praunus inermis (Rathke, 1843)
 Mesopodopsis slabberi (Van Beneden, 1861)
 Gastrosaccus spinifer (Goes, 1864)
 Leptomysis mediterranea (G. O. Sars, 1877)

Ряд Бокоплави (Mysidacea)

Родина Бокоплавові (Gammaridae) 

 Gammarus balcanicus Schaferna, 1922
 Gammarus duebeni Liljeborg, 1852
 Gammarus fossarum Koch, 1836
 Gammarus inaequicauda Stock, 1966
 Gammarus lacustris G. O. Sars, 1863
 Gammarus leopoliensis Jażdżewski et Konopacka, 1988
 Gammarus locusta (Linnaeus, 1758)
 Gammarus oceanicus Segerstrale, 1947
 Gammarus pulex (Linnaeus, 1758) — бокоплав-блоха
 Gammarus roeselii Gervais, 1835
 Gammarus salinus Spooner, 1947
 Gammarus tigrinus Sexton, 1939
 Gammarus varsoviensis Jażdżewski, 1975
 Gammarus zaddachi Sexton, 1912
 Chaetogammarus ischnus (Stebbing, 1899)
 Chaetogammarus stoerensis (Reid, 19338)
 Obesogammarus crassus (G.O. Sars, 1894)
 Pallaseopsis quadrispinosa (G.O. Sars, 1867)
 Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841)
 Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894)

Родина Pontogammaridae 
 Obesogammarus crassus (G.O. Sars, 1894)
 Pontogammarus robustoides (G. O. Sars, 1894)

Родина Crangonyctidae 
 Crangonyx paxi Schellenberg, 1935
 Synurella ambulans (F. Muller, 1847)
 Synurella coeca Dobreanu et Manolache, 1951

Родина Pontoporeiidae 
 Monoporeia affinis (Lindstrom, 1855)
 Pontoporeia femorata Kroyer, 1842
 Bathyporeia pilosa Lindstrom, 1855

Родина Melitidae 

 Melita palmata (Montagu, 1804)

Родина Ніфаргові (Niphargidae) 
 Niphargellus arndti (Schellenbeg, 1933)
 Niphargus aquilex Schiodte, 1855
 Niphargus casimiriensis Skalski, 1980
 Niphargus cf. inopinatus Schellenberg, 1932
 Niphargus leopoliensis Jaworowski, 1893
 Niphargus tatrensis Wrześniowski, 1888

Родина Calliopiidae 

 Calliopius laeviusculus (Krøyer, 1838)

Родина Gammarellidae 
 Gammarellus homari (J. C. Fabricius, 1779)

Родина Phoxocephalidae 
 Phoxocephalus holboelli Krøyer, 1838

Родина Ampithoidae 

 Amphithoe rubicata (Montagu, 1808)

Родина Aoridae 
 Leptocheirus pilosus Zaddach, 1844

Родина Corophiidae 
 Crassicorophium crassicorne (Bruzelius, 1859)
 Apocorophium lacustre (Vanhoffen, 1911)
 Corophium multisetosum Stock, 1952
 Corophium volutator (Pallas, 1766)
 Chelicorophium curvispinum (G.O. Sars, 1895)

Родина Podoceridae 
 Dyopedos monocanthus (Metzger, 1875)

Родина Stenthoidae 
 Metopa pusilla G. O. Sars, 1892

Родина Talitridae 
 Orchestia cavimana Heller, 1865
 Deshayesorchestia deshayesii (Audouin, 1826)
 Talitrus saltator (Montagu, 1808)
 Talitroides allaudi (Chevreux, 1896)

Родина Caprellidae 
 Caprella linearis (Linnaeus, 1767)

Родина Hyperiidae 
 Hyperia galba (Montagu, 1813)

Ряд Рівноногі (Isopoda)

Родина Anthuridae 
 Cyathura carinata (Kroyer, 1848)

Родина Cirolanidae 

 Eurydice pulchra Leach, 1815

Родина Sphaeromatidae 
 Lekanesphaera hookeri (Leach, 1814)
 Lekanesphaera rugicauda (Leach, 1814)

Родина Водяні ослики (Asellidae) 

 Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758) — водяний ослик зрячий
 Proasellus slavus (Remy, 1948)

Родина Janiridae 

 Jaera albifrons Leach, 1814
 Jaera ischiosetosa Forsman, 1949
 Jaera praehirsuta Forsman, 1949

Родина Idoteidae 

 Idotea balthica (Pallas, 1772)
 Idotea chelipes (Pallas, 1766)
 Idotea granulosa Rathke, 1843

Родина Chaetilidae 
 Saduria entomon (Linnaeus, 1758) — морський тарган солонуватоводний

Родина Ligiidae 
 Ligidium germanicum Verhoeff, 1901
 Ligidium hypnorum (Cuvier, 1792)

Родина Trichoniscidae 
 Trichoniscus pusillus Brandt, 1833
 Trichoniscus pygmaeus Verhoeff, 1908
 Androniscus dentiger Verhoeff, 1908
 Hyloniscus mariae Verhoeff, 1908
 Hyloniscus riparius (C. L. Koch, 1838)
 Haplophthalmus danicus Budde-Lund, 1880
 Haplophthalmus mengii (Zaddach, 1844)
 Haplophthalmus montivagus Verhoeff, 1941

Родина Platyarthidae 
 Trichorhina tomentosa (Budde-Lund, 1839)
 Platyzrthrus hoffmannseggii Brandt, 1833

Родина Philosciidae 

 Philoscia muscorum (Scopoli, 1763)
 Lepidoniscus minutus (C. L. Koch, 1838)

Родина Мокриці (Oniscidae) 

 Oniscus asellus Linnaeus, 1758 — мокриця підвальна

Родина Cylisticidae 
 Cylisticus convexus (De Geer, 1778)

Родина Porcellionidae 

 Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833)
 Porcellio dilatatus Brandt, 1833
 Porcellio laevis Latreille, 1804
 Porcellio scaber Latreille, 1804 — мокриця звичайна
 Porcellio spinicornis Say, 1818

Родина Trachelipodidae 
 Protracheoniscus major (Dollfus, 1903)
 Protracheoniscus politus (C. L. Koch, 1841)
 Trachelipus nodulosus (C. L. Koch, 1838)
 Trachelipus rathkii (Brandt, 1833)
 Trachelipus ratzeburgii (Brandt, 1833)
 Trachelipus waechtleri Strouhal, 1951
 Porcellium collicolum (Verhoeff, 1907)
 Porcellium conspersum (C. L. Koch, 1841)

Родина Armadillididae 
 Armadillidium nasatum Budde-Lund, 1885
 Armadillidium opacum (C. L. Koch, 1841)
 Armadillidium pictum Brandt, 1833
 Armadillidium pulchellum (Zenker, 1798)
 Armadillidium vulgare (Latreille, 1804)
 Armadillidium zenckeri Brandt, 1833

Родина Armadillidae 
 Armadillo officinalis Dumeril, 1816

Ряд Tanaidacea

Родина Paratanaidae 

 Heterotanais oerstedii (Krøyer, 1842)

Ряд Кумові (Cumacea)

Родина Diastylidae 

 Diastylis rathkii (Krøyer, 1841)

Ряд Криль (Euphausiacea)

Родина Еуфаузієві (Euphausiidae) 
 Meganyctiphanes norvegica (M. Sars, 1857) — криль північний

Ряд Десятиногі (Decapoda)

Родина Креветові (Palaemonidae) 

 Palaemonestes varians (Leach, 1814)
 Palaemon adspersus Rathke, 1837 — кревет трав'яний

Родина Шримсові (Crangonidae) 
 Crangon crangon (Linnaeus, 1758) — шримс звичайний

Родина Річкові раки (Astacidae) 

 Astacus astacus (Linnaeus, 1758) — рак широкопалий
 Astacus leptodactylus Eschscholtz,1823 — рак вузькопалий
 Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) — рак сигнальний американський

Родина Cambaridae 
 Orconectes limosus

Родина Paguridae 
 Pagurus bernhardus (Linnaeus, 1758) — рак-відлюдник звичайний

Родина Portunidae 

 Carcinus maenas (Linnaeus, 1758) — трав'яний краб прибережний

Родина Xanthidae 
 Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) — краб голландський

Родина Грапсові (Grapsidae) 
 Eriocheir sinensis Milne-Edwards, 1853 — мохнорукий краб китайський

Посилання 

Вищі ракоподібні
вищих ракоподібних
вищих ракоподібних